Reise um die Welt steht für:

 Reise um die Welt (Lied), Lied von Matthias Reim mit Versengold

Veröffentlichungen:
 Reise um die Welt, Reisebericht von Georg Forster (1777)
 Reise um die Welt in den Jahren 1815–1818, Buch von Adelbert von Chamisso (1836)
 Reise um die Welt (Krusenstern), Veröffentlichung von Adam Johann von Krusenstern
 Reise um die Welt (Twain), Buch von Mark Twain (1897)

Siehe auch:
 Reise um die Erde in 80 Tagen, Roman von Jules Verne (1873)
 Einmal um die Welt, Lied von Cro (2011)
 Hej, Hej, Baby (auch Einmal um die ganze Welt), Schlager von Karel Gott (1970)
 Das Duell um die Welt
 Ein Lied geht um die Welt
 Das große Rennen rund um die Welt